Die Gauliga Baden 1936/37 war die vierte Spielzeit der Gauliga Baden im Fußball. Die Gauligasaison startete am 6. September 1936 und endete am 9. Mai 1937.  Der SV Waldhof Mannheim, der sich im Juli 1936 in SV Mannheim-Waldhof 07 umbenannt hatte, verlor nur ein Spiel – ausgerechnet gegen den Tabellenletzten und späteren Absteiger Rastatter FV 04 – und konnte damit seinen Titel erfolgreich verteidigen. Saisonhöhepunkt war das Lokalderby auf dem Waldhof gegen den VfR Mannheim, 19.000 Zuschauer sahen ein 7:4 (6:2). Der SV Waldhof kam allerdings in der sich anschließenden Endrunde um die deutsche Meisterschaft wie schon im Jahr zuvor nicht über die Gruppenphase hinaus. Neuling Rastatt 04 landete abgeschlagen auf dem letzten Platz. Mit dem Karlsruher FV stieg wie in der vorangegangenen Saison einer der beiden Karlsruher „Altmeister“ ab, durch eine 0:1-Niederlage am letzten Spieltag gegen den VfL Neckarau bei Gleichzeitigem Sieg der punktgleichen SpVgg Sandhofen gegen den Freiburger FC war der Abstieg in die Zweitklassigkeit besiegelt. In der Aufstiegsrunde setzte sich der FC Phönix Karlsruhe ungeschlagen durch, der zweite Aufsteiger zur kommenden Gauliga-Saison war der Kehler FV.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde 
In dieser Spielzeit waren die Meister aller sieben Bezirksklassen qualifiziert. In den Spielzeiten zuvor waren hingegen nur die drei bzw. vier Bezirksmeister für die Aufstiegsrunde qualifiziert.

|}

Statistiken

Torschützen

Zuschauer 

 Spiel mit den meisten Zuschauern: VfR Mannheim – SV Mannheim-Waldhof 07 (6. Dezember 1936) und SV Mannheim-Waldhof 07 – VfR Mannheim (28. Februar 1937) (jeweils 19.000 Zuschauer)
 Spiel mit den wenigsten Zuschauern: Rastatter FV 04 – FC Germania Brötzingen (27. September 1936; 750 Zuschauer)

Quellen 
 Andreas Ebner: Als der Krieg den Fußball fraß: Die Geschichte der Gauliga Baden 1933–1945. Verlag Regionalkultur, 2016, ISBN 978-3-89735-879-9
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. Agon-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9.
 Gauliga Baden 1936/37 bei http://www.claudionicoletti.eu/

Gauliga Baden
Fußballsaison 1936/37